Vogtsmühle ist der Ortsname von

 Vogtsmühle (Iphofen), Ortsteil der Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Vogtsmühle (Marktrodach), Ortsteil des Marktes Marktrodach, Landkreis Kronach, Bayern